Михаи́л Серге́евич Лоба́нов (род. 24 февраля 1984 года, Архангельск, РСФСР, СССР) — российский учёный-математик, политический и общественный деятель левого толка, профсоюзный активист, доцент механико-математического факультета МГУ. Демократический социалист по взглядам.

Биография 
Михаил Лобанов родился в семье инженеров: отец работал строителем, а мать — технологом швейного производства. Окончил Московский государственный университет по специальности «дискретная математика» в 2006 году. Кандидат физико-математических наук с 2009 года (тема кандидатской диссертации «О соотношениях между алгебраической иммунностью и нелинейностью булевых функций»). Помимо преподавания в университете, ведёт школьные математические кружки.

Со студенческих лет участвовал в низовом активизме и профсоюзном движении (среди прочего, лично поддерживал забастовку рабочих на цементном заводе в городе Михайлов Рязанской области). С его именем связан ряд внутриуниверситетских кампаний, направленных на защиту интересов учащихся и преподавателей МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 2007 году организовал с товарищами киноклуб в МГУ, поддерживал группу недовольных студентов социологического факультета МГУ (OD-Group). В 2009 году был среди основателей и лидеров лиц «Инициативной группы студентов, аспирантов и сотрудников МГУ», возникшей из успешной кампании против попытки администрации вуза ужесточить правила прохода в общежития. Среди прочего, «Инициативная группа» боролась против вступления студенческого союза МГУ в пропутинский «Общероссийский народный фронт». Лобанов — соучредитель (в 2013 году) независимого профсоюза «Университетская солидарность», член профкома в МГУ и центрального совета профобъединения.

Во время протестов 2012 года был одним из организаторов научно-образовательных колонн на оппозиционных шествиях, продолжает участвовать в антиправительственных митингах и помощи задержанным. Также известен как участник градозащитных и экологических выступлений (в том числе защиты исторических зданий и зелёных зон от строительного бизнеса) в районе Раменки, где расположен главный комплекс МГУ. Как и ряд других представителей научного и педагогического сообщества, выступал с критикой и протестами против Закона о просветительской деятельности.

За свою общественную деятельность испытывал давление администрации и дважды, в 2013 и 2018 годах, подвергался попыткам увольнения из университета, однако благодаря кампании солидарности был восстановлен в должности преподавателя мехмата МГУ.

Сам Лобанов выступал в поддержку политических заключённых, включая коллег-математиков Дмитрия Богатова и Азата Мифтахова, а также членов редакции студенческого журнала «DOXA».

В январе 2022 года, совместно с московским муниципальным депутатом Александром Замятиным объявил набор в школу кандидатов к местным выборам 2022 года. Вместе с ним запустил платформу для поддержки кандидатов в муниципальные депутаты в Москве «ВыДвижение».

7 июня 2022 года был задержан полицией за поддержку мира и плакат «Нет войне». По решению суда был арестован на 15 суток и оштрафован, 9 июля вышел на свободу и продолжил политическую деятельность.

29 декабря 2022 года у Лобанова прошёл обыск: полицейские выбили дверь и три часа допрашивали в квартире, не давая связаться с адвокатом. По словам Лобанова, во время обыска его били по лицу и в грудь. После этого его увезли в ОВД по району Раменки и составили на него протокол по статье о неповиновении сотруднику полиции. Также Лобанова отвезли в Никулинский суд, где его арестовали на 15 суток. По словам бывшего муниципального депутата Александра Замятина, арест не имеет отношения к делу, по которому производился обыск. Издание Meduza предполагает, что обыск может быть связан с заведённым против бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарёва делом о «фейках» про российскую армию. 13 января 2023 года Лобанов вышел на свободу из спецприемника, однако в его отношении сохраняется опасность дальнейшего уголовного преследования.

Парламентские выборы 2021 года 
В 2021 году был выдвинут при поддержке КПРФ (несмотря на то, что не является членом партии) и «Умного голосования» в качестве кандидата в депутаты Государственной думы РФ по 197-му Кунцевскому одномандатному округу. Его основным конкурентом стал кандидат от мэрии Москвы, известный телеведущий Евгений Попов, напрямую поддержанный «Единой Россией» и «списком Собянина».

По результатам физического голосования Лобанов уверенно лидировал с отрывом более чем в 10 тысяч голосов, однако после обнародования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) выяснилось, что он проиграл Попову. По официальным данным, получил 72805 голосов (31,65 %) — лучший показатель среди всех оппозиционных кандидатов по московским округам.

Не признал результаты выборов, призвав других независимых кандидатов совместно бороться за их отмену. Принял участие в митинге КПРФ на Пушкинской площади ночью 20 сентября. Организовал встречу с депутатом Денисом Парфёновым в Раменках 23 сентября с целью отменить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

23 сентября полиция посетила Лобанова накануне митинга 25 сентября, как и прочих.

По политическим взглядам определяет себя как демократического социалиста, среди идеологически близких зарубежных политиков называет американского сенатора Берни Сандерса и бывшего лидера британских лейбористов Джереми Корбина. Ключевыми пунктами предвыборной программы кандидата, выступавшего под лейтмотивом «борьбы с вопиющим экономическим и политическим неравенством», стали повышение минимальной зарплаты, увеличение прогрессивной шкалы налогообложения, повышение расходов на образование и науку, отмена пенсионной реформы и снижение пенсионного возраста, защита окружающей среды. Кампанию Лобанова поддерживали независимые профсоюзы (Конфедерация труда России) и ряд левых организаций (Российское социалистическое движение, Марксистская тенденция, Союз демократических социалистов и т. д.).

27 сентября 2021 года оспорил проигрыш/фальсификацию в Пресненском районном суде города Москвы.

Электоральные результаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт кандидата в депутаты Государственной Думы Михаила Лобанова
 Математик и политик. Как доцент МГУ конкурирует на западе и юго-западе Москвы с «журналистом ВГТРК» // Новая газета
 Лобанов. Битва за Запад Москвы на выборах в Думу // Радио Свобода
 «Кампания Лобанова — небывалый успех постсоветских левых». Интервью с Ильей Матвеевым о российских выборах // Спільне
 Алексей Макаркин. Политический протест: три судьбы // Политком.RU
 «Борьба на выборах продуктивна для общества и опасна для режима». Кирилл Медведев о кампании Михаила Лобанова // Colta.ru

Политики России
Социалисты России
Профсоюзные деятели Российской Федерации
Математики России
Преподаватели механико-математического факультета МГУ